Aïn El Hadjar – comune dell'Algeria nella provincia di Bouira
Aïn El Hadjar – comune dell'Algeria nella provincia di Saida